Авіакомпанії Південно-Африканської Республіки — авіаційні підприємства, що зареєстровані в Південно-Африканській Республіці.

Див. також 
 Аеропорти Південно-Африканської Республіки

Примітки

Посилання